Необходимость — понятие, которое может относиться к следующим темам: 

 Необходимость (философия)
 Необходимое и достаточное условие
 Крайняя необходимость